Servisch curlingteam (mannen)
Servisch curlingteam (vrouwen)
Servisch curlingteam (gemengd)
Servisch curlingteam (gemengddubbel)